Шмейхель () — данське прізвище.

Відомі носії:

 Каспер Шмейхель (1986) — футболіст, син Петера Шмейхеля
 Петер Шмейхель (1963) — футболіст

Данські прізвища